Niemcy:
 Titz – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Düren

Osoby:
 Aleksander Titz – polski malarz
 Christoph Titz – niemiecki kompozytor
 Johann Peter Titz – niemiecki pisarz
 Oskar Titz – niemiecki architekt